Джо Саут (, при рождении Джозеф Альфред Саутер, ; 24 февраля 1940, Атланта — 5 сентября 2012, Flowery Branch) — американский автор-исполнитель, работавший, в основном, в кантри- и фолк-жанрах и получивший известность благодаря хиту «Games People Play» (# 12, 1969; «Грэмми» в номинации «Песня года»), а также песням, популяризованным другими исполнителями: «Hush» (Deep Purple), «Rose Garden» (Линн Андерсон), «Down in the Boondocks» (Билли Джо Ройал) и др.). В 1960-х годах Саут был востребован и как сессионный музыкант: он принимал участие в записях Ареты Франклин, Боба Дилана (Blonde on Blonde), Simon & Garfunkel (The Sounds of Silence).

Саут отошёл от активной музыкальной деятельности в середине 1970-х годов, временно вернулся в 1994 году, а в последние годы работал в музыкальном издательском бизнесе.

Дискография

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 www.joesouth.com. — Официальный сайт Джо Саута.
 Nashville Songwriters Foundation. Joe South

Примечания 

Певцы и певицы США
Лауреаты премии «Грэмми»
Умершие от сердечной недостаточности
Исполнители Capitol Records
Поп-вокалисты США
Рок-вокалисты США
Рок-гитаристы США